Die Liste altägyptischer Örtlichkeiten erfasst Orte mit ihren ägyptisch-hieroglyphischen und – soweit möglich – altgriechischen, koptischen und arabischen Namen.

Geordnet ist sie in den sechs Abschnitten westliches Delta, mittleres Delta, östliches Delta, Mittelägypten, Oberägypten und Libysche Wüste jeweils von Nord nach Süd. Es folgt ein knapper Anhang außerägyptischer Orte, geordnet von Süden (Nubien) nach Nordwesten (Griechenland) gegen den Uhrzeigersinn.

Oft existieren verschiedene Namen für denselben Ort und verschiedene Schreibungen für denselben Namen. Die Lage mancher Orte ist umstritten.


Orte in Ägypten

Legende 
Trismegistos (Tm) bietet einen Zugriff auf die Anzeige eines Ortes in einer Karte. Die Region (Reg) wird nach folgendem Schema angegeben:
wD Unterägypten, westliches Nildelta (kanobischer Nilarm)
mD Unterägypten, mittleres Nildelta (phatnitischer Nilarm)
öD Unterägypten, östliches Nildelta (pelusischer Nilarm)
MÄ Mittelägypten (Raum Memphis und nördliches Oberägypten)
OÄ Oberägypten (südliches)
LW Libysche Wüste

Anhang: Außerägyptische Örtlichkeiten 
mit ihren ägyptischen Namen (oft in Gruppenschreibung)

Siehe auch 
 Liste der Hauptstädte Ägyptens

Literatur 
 Henri Gauthier: Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques. 7 Bände, Le Caire, 1925–1931.1. 𓄿ꜣ–𓅱w (1925), 2. 𓃀b–𓆑f (1925), 3. 𓅓m–𓂋r (1926), 4. 𓉔h–𓄡ẖ (1927), 5. 𓋴s–𓎼g (1928), 6. 𓏏t–𓆓ḏ (1929), Indices et cartes (1931).
 Rainer Hannig: Die Sprache der Pharaonen […] Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch. 2. Auflage, von Zabern, Mainz 1997, ISBN 3-8053-1771-9, S. 1293 ff. mit Karten; Großes Handwörterbuch Deutsch-Ägyptisch. 2000, S. 1603–1615.

Einzelnachweise 

!
Altagyptische Ortlichkeiten